USAF est un sigle qui désigne :
United States Air Force, la force aérienne des États-Unis,
 , un fonds américain aidant à financer les étudiants pour leurs études universitaires.

Voir aussi 
 USAFFE, l’United States Army Forces in the Far East, forces américaines aux Philippines avant la Seconde Guerre mondiale, 
 URSSAF, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, en France.

Sigle de 4 caractères